Marta Dąbrowska (sportowiec) (ur. 1989)
 Marta Dąbrowska (muzyk) (ur. 1946)
 Marta Dąbrowska (aktorka) (ur. 1984)